En Pologne, Wiesiołów peut faire référence à : 

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Wiesiołów, un village du powiat de Koło.

dans la voïvodie de Łódź
 Wiesiołów, un village du powiat de Brzeziny.